Claro Open Colombia 2015 — это 10-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Боготе, Колумбия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250. 

В 2015 году турнир прошёл с 20 по 26 июля.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Бернард Томич
 в парном разряде —  Сэмюэль Грот и  Крис Гуччоне

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал чемпион 2013 года Иво Карлович (№ 24 в мире на тот момент). Фаворит смог дойти до полуфинала, но на этой стадии проиграл третьему номеру посева Адриану Маннарино. Француз в свою очередь в финале проиграл действующему обладателю титула и второму но меру посева Бернарду Томичу. Австралиец стал единственным теннисистом, кто смог защитить свой титул на местных соревнованиях. 

В парном турнире победителем стала пара Эдуар Роже-Васслен и Радек Штепанек. Прошлогодние победители австралийский дуэт Сэмюэль Грот и Крис Гуччоне защищали свой титул, однако проиграли в четвертьфинале.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Бернард Томич обыграл  Адриана Маннарино со счётом 6-1, 3-6, 6-2.
 Томич выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Маннарино сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=PR
| RD1-team03= П. Риба
| RD1-score03-1=63
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Д.Э. Галан
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Р. Штепанек
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Э. Роже
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=4

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Г. Пелья
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=5
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= С. Грот
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=7

| RD1-seed11=
| RD1-team11= А. Фалья
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Р. Рам
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= А. Саркиссян
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Дж. Миллман
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= О. Крайчек
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= М. Джазири
| RD1-score16-1=65
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= И. Карлович
| RD2-score01-1=612
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Д.Э. Галан
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= Р. Штепанек
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= С. Грот 
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= А. Маннарино
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Р. Рам
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= А. Саркиссян
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= М. Джазири
| RD2-score08-1=61
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= И. Карлович
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= Р. Штепанек
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=67
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= А. Маннарино
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= М. Джазири
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3=3

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= И. Карлович
| RD4-score01-1=65
| RD4-score01-2=65
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= А. Маннарино
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=7
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Эдуар Роже-Васслен /  Радек Штепанек''' обыграли  Майкла Винуса /  Мате Павича со счётом 7-5, 6-3.
 Роже-Васслен выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Штепанек выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Claro Open Colombia
 Мировой тур ATP 2015
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Колумбия
Теннис
Июль 2015 года
2015